Xianghua bezeichnet:

 Xianghua (Chongming) (向化镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chongming der chinesischen Stadt Shanghai
 Xianghua (Linwu) (香花镇), Großgemeinde im Kreis Linwu in der chinesischen Provinz Hunan
 Xianghua (Xichuan) (香花镇), Großgemeinde im Kreis Xichuan in der chinesischen Provinz Henan
 Xianghua (Anxi) (祥华乡), Gemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Xianghua (Keshan) (向华乡), Gemeinde im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xianghua (Zixing) (香花乡), Gemeinde der Stadt Zixing in der chinesischen Provinz Hunan
 Xianghua (Datong) (向化藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Autonomen Kreis Datong in der chinesischen Provinz Qinghai